

Música

Artistas
The Heartbreakers, banda
Tom Petty and the Heartbreakers

Álbuns
Heartbreaker (álbum de Dionne Warwick)
Heartbreaker (álbum de Dolly Parton)
Heartbreaker (álbum de Free)
Heartbreaker (álbum de G-Dragon)
Heartbreaker (álbum de The O' Jays)
Heartbreaker (álbum de Ryan Adams)
Heartbreakers (trilha sonora)
Heartbreaker (álbum de The Dark Romantics)
Heartbreaker (álbum de Marmalade)

Canções
"Heartbreaker" (canção de Dionne Warwick)
"Heartbreaker" (canção de Dolly Parton)
"Heartbreaker" (canção de G-Dragon)
"Heartbreaker" (canção de Led Zeppelin)
"Heartbreaker" (canção de Mariah Carey)
"Heartbreaker" (canção de Pat Benatar)
"Heartbreaker" (canção de will.i.am)
"HeartBreaker", por Teriyaki Boyz
"Heartbreaker"/"Days", por The Rasmus
"Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)", por The Rolling Stones
"Heartbreaker", por Airbourne de Runnin' Wild
"Heartbreaker", por The Andrews Sisters e por The Harmonica Gentlemen
"Heartbreaker", por Axel Rudi Pell de Shadow Zone
"Heartbreaker", por Color Me Badd de C.M.B.
"Heartbreaker", por Danity Kane de Danity Kane
"Heartbreaker", por Electric Light Orchestra de Electric Light Orchestra Part Two
"Heartbreaker", por Girls de Broken Dreams Club
"Heartbreaker", por Grand Funk Railroad de On Time
"Heartbreaker", por Metronomy Nights Out
"Heartbreaker", por Michael Jackson de Invincible
"Heartbreaker", por MSTRKRFT de Fist of God
"Heartbreaker", por Nathan "Ned" Miller
"Heartbreaker", por Pink, o lado B de "Stupid Girls"
"Heartbreaker", por Tank Sex, Love & Pain
"Heartbreaker", por Zapp Zapp III
 "Heartbreaker", por Justin Bieber

Cinema
The Heart Breaker
Heartbreakers (1984), com Peter Coyote e Nick Mancuso
Heartbreakers (2001), com Sigourney Weaver e Jennifer Love Hewitt
Heartbreaker (1983)
Heartbreaker (2010
The Heart Breakers

Outros usos
Heartbreaker, um romance por Julie Garwood

Desambiguação